The Hitman (Le tueur à gages) peut désigner :
 le surnom d'un célèbre catcheur, Bret Hart, né en 1957
 le titre original anglais du film L'Arme secrète d'Aaron Norris, sorti en 1991